Länna församling kan syfta på:

* Länna församling, Strängnäs stift – en församling i Strängnäs stift –2002
 Länna församling, Uppsala stift – en församling i Upplands östra kontrakt i Uppsala stift